Marcià d'Heraclea, geògraf grec 
 Marcià (màrtir), sant màrtir del segle III, juntament amb Llucià; antics patrons de Vic.
 Marcià (metge), metge de Roma del .
 Marcià de Pamplona, bisbe de Pamplona en 693, en alguns santorals esmentat com a sant.
 Eli Marcià (Aelius Marcianus) fou procònsol de la Bètica en temps d'Antoní Pius
 Eli Marcià, jurista romà del segle III
 Gessi Marcià, pare d'Alexandre Sever
 Grani Marcià, senador romà
 Marcià, emperador romà d'Orient del 450 al 457
 Marcià, usurpador a l'Imperi Romà d'Orient
 Marcià (general) general de l'Imperi Romà d'Orient cosí de Justí II el Jove i nebot de Justinià I